Бётштайн (, ) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Цурцах.  Население составляет 3759 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код  —  4303.

Ссылки 
 Официальная страница